Флаг Мэна () — один из государственных символов штата Мэн.

Флаг представляет собой синее (лазоревое) прямоугольное полотнище с расположенным в центре гербом штата. Официальной расцветки у герба нет, поэтому можно встретить разные варианты флага. Кроме того, на официальных мероприятиях флаг должен быть в жёлтой (золотой) кайме, но это правило соблюдается не всегда. Размеры сторон обычно 3:5.

Нынешний вариант был принят 23 февраля 1909 года.

Ссылки 
 Maine (U.S.)

Флаг
Флаг Мэна